Salei hat folgende Bedeutungen:

 ein weißrussischer Eishockeyspieler, siehe Ruslan Salej
 eine Alp und ein See im Schweizer Kanton Tessin, siehe Laghetto dei Salei